Blanca (Murcia), een gemeente in de Spaanse provincie Murcia
 Blanca (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Blanca (Sevnica), een plaats in Slovenië
 Blanca (voornaam), een meisjesnaam

Zie ook 
 Bianca (doorverwijspagina)